Клеј има више значења:
 Округ Клеј (Јужна Дакота)
 Округ Клеј (Џорџија)
 Округ Клеј (Ајова)
 Округ Клеј (Алабама)
 Округ Клеј (Арканзас)
 Округ Клеј (Западна Вирџинија)
 Округ Клеј (Илиноис)
 Округ Клеј (Индијана)
 Округ Клеј (Канзас)
 Округ Клеј (Кентаки)
 Округ Клеј (Минесота)
 Округ Клеј (Мисисипи)
 Округ Клеј (Мисури)
 Округ Клеј (Небраска)
 Округ Клеј (Северна Каролина)
 Округ Клеј (Тексас)
 Округ Клеј (Тенеси)
 Округ Клеј (Флорида)
 Клеј (Калифорнија)
 Клеј (Пенсилванија)
 Клеј (Алабама)